Gorani kan syfta på:
 Gorani – en grupp dialekter i nordvästra Iran
 Gorani – en sydslavisk folkgrupp från Goraregionen, se Goraner

Geografi

Bosnien och Hercegovina 

 Gorani (ort i Bosnien och Hercegovina), Federationen Bosnien och Hercegovina,